Ашшур — бог в ассирійській міфології
 Ашшур — біблійна особа, що збудувала міста Ніневію, Реховот-Ір, Калах і Ресен.
 Ашшур — місто, столиця Ассирії

Див. також 
 Ашшурбаніпал
 Ашура